Název Březový potok má více vodních toků:

 Březový potok (přítok Babského potoka) – pravostranný přítok Babského potoka v okrese Trutnov
 Březový potok (přítok Luzenského potoka) – levostranný přítok Luzenského potoka v okrese Klatovy
 Březový potok (přítok Oskavy) – levostranný přítok Oskavy v okresech Bruntál a Šumperk
 Březový potok (přítok Osoblahy) – levostranný přítok Osoblahy v okrese Bruntál
 Březový potok (přítok Otavy) – levostranný přítok Otavy v okresech Klatovy a Strakonice

Související články 
 Brezový potok